Volleyligaen 2021/2022 spelas under perioden 2 oktober 2021 – 28 april 2022. Brøndby VK vann tävlingen och blev danska mästare.

Regler  
För fördelning av poäng vid matcher gällde att om slutresultatet var 3-0 eller 3-1, tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2, tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget.

Lagens placering i grundserien bestämdes av i tur och ordning: antal vunna matcher, antal poäng, setkvot, bollkvot, inbördes möte. För bedömning av inbördes möte följs samma ordning som för placering i serien. Om två eller flera lag fortfarande är lika efter alla jämförelser och resultatet påverkar medaljfördelningen eller vilka lag som åker ur serien spelas avgörande match(er) mellan lagen.

Lag 1-4 spelar slutspel i cupformat om de fyra främsta platserna. Varje möte sker i bäst av fem matcher, med undantag för matchen om tredjepris. Lag 5-7 spelar en miniserie där alla mötte alla. Där rangordnades lagen efter antalet vunna matcher och om det var samma efter deras inbördes placering i grundserien

Tabell

Slutspel

Spel om plats 1-4 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Spel om plats 5-7

Slutplaceringar

Referenser

2021/2022
Volleybollsäsongen 2021/2022
Sportåret 2021
Sportåret 2022